Bösl ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Bösl (* 1926), Gründerin und langjährige Leiterin der Sozialstation in Hirschau
 Cara Bösl (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Dominik Bösl (* 1983), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Eduard Bösl (1925–2000), deutscher Missionsbischof in Bolivien
 Tatjana Bösl (* 1971), deutsche Künstlerin
 Willi Bösl (1920–2014), deutscher Politiker (CSU)
 Wolfgang Bösl (* 1989), deutscher Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Bösel (Begriffsklärung)
 Bosl